Tibitibrug (plaats), plaats op de grens van Para/Sipaliwini, Suriname
 Tibitibrug (brug), brug in Para, Suriname